Aleksandr Miščenko – calciatore kirghiso 
 Andrij Miščenko – calciatore ucraino
 Hanna Miščenko – mezzofondista ucraina
 Michail Miščenko – calciatore russo
 Pavel Ivanovič Miščenko – generale russo